Уильям Митчелл:

 Искусство и медиа 
 Митчелл, Уильям (1845—1914) — британский художник-маринист.
 Митчелл, Уильям Ормонд (1914—1998) — канадский писатель.
 Митчелл, Уильям (1925—2020) — британский скульптор.
  (1826—1879) — американский писатель, священнослужитель и аболиционист.
 Митчелл, Уильям Реджинальд (1928—2015) — британский писатель.
 Митчелл, Уильям Пол (1972) — американский хип-хоп продюсер известный как Large Professor.
 Политики и юристы 
 Митчелл, Уильям (1832—1900) — американский юрист.
 Митчелл, Уильям (1872—1932) — шотландский адвокат и либеральный политик.
  (1874—1955) — генеральный прокурор США.
 Митчелл, Уильям Фут (1859—1947) — британский политик Консервативной партии.
 Митчелл, Уильям Генри Фанкорт (1811—1884) — австралийский политик.
 Митчелл, Уильям (1838—1914) — британский политик Консервативной партии.
 Митчелл, Уильям (1807—1865) — конгрессмен от Индианы.
 Митчелл, Уильям (1703—1745) — член Парламента от Хантингдоншир (1741—1745).
 Митчелл, Уильям (1830—1890) — суперинтендант государственной школы в Северной Дакоте.
 Митчелл, Уильям (?—1823) — член Парламента от Плипмтон Эрле (1796—1799).
 Митчелл, Уильям (1851—1926) — канадский сенатор.
 Митчелл, Уильям — республиканский политик из Северной Каролины.
 Митчелл, Уильям (1850—1923) — член законодательного собрания Квинсленда.
 Митчелл, Уилльям Джеймс (род. 1965) — американский геймер и ресторатор.
 Прочее 
 Митчелл, Уильям (1879—1936) — генерал армии США.
  (род. 1952) — экономист, профессор Ньюкаслского университета, Австралия.